Escara (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Escara (plaats), een plaats in deze gemeente